Peter Öberg kan syfta på:

Peter Öberg (ishockeyspelare)
Peter Öberg (orienterare)
Peter Öberg (skådespelare)